Wolfhagen (Duitsland), een stad  in de Duitse deelstaat Hessen
Wolfhagen (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Beekdaelen